Comitatul Elmore sau Elmore County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Elmore County, Alabama 
 Elmore County, Idaho